Grimes může být:

příjmení
 Henry Grimes (1935–2020) – americký jazzový kontrabasista a hudební skladatel
 Luke Grimes (* 1984) – americký herec
 Rick Grimes – fiktivní postava z komiksu Živí mrtví a ze stejnojmenného televizního seriálu
 Shenae Grimes (* 1989) – kanadská herečka

ostatní
 Grimes (hudebnice) (* 1988) – kanadská hudebnice a režisérka
 Grimes County – okres ve státě Texas v USA

Rozcestníky - příjmení